Твердість — фіз. Здатність тіла чинити опір змінюванню форми та розміру.
 Твердість — душевна стійкість, непохитність. || Рішучість.